Caillaux est un patronyme francophone. Il peut faire référence à :

Famille Caillaux
Issue de Joseph Caillaux (1756-1820), notaire royal et prévôt de Sancheville avant la Révolution française, puis notaire chartrain, qui s'est illustrée dans la politique française à la fin du XIX et au début du .
Eugène Caillaux (1822-1896), ingénieur, administrateur et homme politique français;
Henriette Caillaux (1874-1943), née Raynouard, épouse de Joseph Caillaux, célèbre pour avoir abattu Gaston Calmette, directeur du Figaro;
Joseph Caillaux (1863-1944), homme politique, inspecteur des finances, administrateur français, fils d'Eugène, époux de la précédente.
Gouvernement Caillaux (du  au )

Autres  
 Maud Caillaux (1994-), entrepreneuse française.

Notes et références 

Patronyme français